Poltergeist - "kopogó szellem", inkább ezen a német néven ismert
 Kopogószellem (programozás)